Schwarzenthal heißen folgende geographische Objekte:

 Schwarzenthal (Haidmühle),  Ortsteil der Gemeinde Haidmühle im Bayerischen Wald, Bayern
 Schwarzenthal (Gemeinde Wolfern), Katastralgemeinde von Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Černý Důl, Minderstadt in Tschechien (alter deutscher Name)